Miss Univers 1994,  du concours de Miss Univers, a eu lieu le , au Philippine International Convention Center de Manille. C'est la deuxième fois que le concours était organisé aux Philippines, après Miss Univers 1974. 

Sushmita Sen, Miss Inde, âgée de 18 ans, a remporté le prix.

Résultats

Points lors des demi-finales 

 Gagnante
 
 
 Top 6 Finalistes
 Top 10 Demi-finalistes
(#) Classement à chaque tour de compétition

Prix

Grand prix

Prix spéciaux

Ordre d'annonce des finalistes

Top 10

Top 6

Top 3

Juges 
 Carlos Arturo Zapata – Styliste
 Florence LaRue – Actrice et chanteuse primée aux Grammy Awards
 Richard Dalton – Coiffeur de célébrité
 Beulah Quo – Actrice asiatique américaine
 Dr. Emilio T. Yap – Magnat des affaires chinois-philippin
 Stephanie Beacham– Actrice britannique
 Jonas McCord – Écrivain et réalisateur américain
 Mona Grudt – Miss Univers 1990

Candidates 

  - Solange Magnano †
  - Alexandra Ochoa
  - Michelle van Eimeren
  - Meka Knowles
  - Christelle Roelandts
  - Cecilia O'Connor-d'Arlach
  - Valeria Melo Peris
  - Delia Jon Baptiste
  - Nevena Marinova
  - Susanne Rothfos
  - Audrey Elizabeth Ebanks
  - Constanza Barbieri
  - Carolina Gómez
  - Leilani Brown
  - Yasmin Camacho
  - Jasmin Clifton
  - Maria Vasiliou
  - Gitte Andersen
  - Vielka Valenzuela
  - Mafalda Arboleda
  - Ghada El-Salem
  - Claudia Méndez
  - Eva-Maria Laan
  - Henna Merilainen
  - Valérie Claisse
  - Tanja Wild
  - Michaela Pyke
  - Rea Toutounzi
  - Christina Perez
  - Katya Schoenstedt
  - Jem Haylock
  - Mok Hoi-Yan
  - Szilvia Forian
  - Svala Björk Arnardóttir
  - Sushmita Sen
  - Pamela Flood
  - Ravit Yarkoni
  - Arianna David
  - Angelie Martin

  - Chiaki Kawahito
  - Goong Sun-young
  - Sandy Wagner
  - Liza Koh
  - Viveka Babajee †
  - Fabiola Pérez Rovirosa
  - Barbara Kahatjipara
  - Irene van der Laar
  - Nicola Brighty
  - Suzan Hart
  - Elizabeth Tomokane
  - Caroline Saetre
  - María Sofía Velásquez
  - Liliana González
  - Karina Calmet
  - Charlene Gonzales
  - Joanna Brykczynska
  - Monica Pereira
  - Brenda Robles
  - Joanne Wu
  - Paola Camilleri
  - Mihaela Ciolacu
  - Inna Zobova
  - Paulyn Sun
  - Silvia Lakatošová
  - Raquel Rodríguez
  - Nushara Pramali
  - Nicola Smith
  - Domenique Forsberg
  - Patricia Fassler
  - Areeya Chumsai
  - Lorca Gatcliffe
  - Banu Usluer
  - Eulease Walkin
  - Leonora Dibueno
  - Lu Parker
  - Minorka Mercado
  - Yvette D'Almeida-Chakras

Points préliminaires 

 Gagnante
 
 
 Top 6 Finalistes
 Top 10 Demi-finalistes

Croisements

Miss Monde 
 Miss Monde 1992: Uruguay
 Miss Monde 1993: Îles Caïmans, Irlande, Maurice, Namibie, Nouvelle-Zélande et Suisse
 Miss Monde 1994: Nigeria et Taiwan

Miss International 
 Miss International 1993: Belgique (demi-finaliste) et Porto Rico
 Miss International 1994: Aruba () et Luxembourg

Notes sur le classement des pays
 victoire de l'Inde grâce au sacre de Sushmita Sen.
Les États-Unis sont classés pour la  consécutive.
Le Venezuela est classé pour la  consécutive. De plus, il voit sa Miss devenir  pour la  consécutive.
 La Colombie et l'Inde sont classées pour la  consécutive. De plus, la Colombie voit sa Miss classée  pour la  consécutive.
Le retour de la Suède, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1992.
Le retour de l'Italie et des Philippines, depuis leur dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1987.
Le retour de la Suisse, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1986.
Le retour de la Grèce, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1982.
La Slovaquie réalise son premier classement.

Diffusion internationale 

 : RTV21
 : Seven Network
 : TW1
 : América 2
 : ZNS-TV
 : ZBM-TV
 : Star!
 : Unitel
 : BNT 1
 : CBC Television
 : CCTV-1
 : Caracol TV
 : Teletica
 : Cyprus Broadcasting Corporation
 : Star! Scandinavia and Showtime Scandinavia
 : Color Vision
 : Ecuavisa
 : TCS
 : Star! and Viasat Baltics
 : MTV3, Star! Scandinavia and Showtime Scandinavia
 : Paris Première
 : Das Vierte
 : ANT1
 : Canal 11
 : TVB Pearl
 : m1
 : Star! Scandinavia and Showtime Scandinavia
 : DD National
 : RCTI
 : RTE One
 : Aroutz 2
 : 
 : Ination TV

 : ABC
 : KBS1
 : Star! and Viasat Baltics
 : LBC
 : TV1
 : TVM
 : Televisa
 : TV Myanmar
 : Star!
 : Televicentro
 : TV2
 : Telemetro
 : ATV
  (host country): ABS-CBN
 : TVP 2
 : RTP1
 : WAPA-TV
 : TVR1
 : C1R
 : Television Corporation of Singapore
 : TVE1
 : RTS
 : Star! Scandinavia and Showtime Scandinavia
 : SF 1
 : CTS
  : MCOT
 : NTV
 : MBC 1
 : BBC One
 : UT1
 : CBS
 : Venevisión
 : VTV 1

Références

Liens externes 
  Miss Universe Organization official website
  NBC website

1994
Concours de beauté en 1994
1994 aux Philippines
Manille